Once Again ("ancora una volta" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Once Again – album dei Barclay James Harvest del 1971
 Once Again – album di John Legend del 2006
 Once Again – EP di Sanny J e Prevale del 2010